Music & Me  – album di Michael Jackson del 1973
 Music and Me  – singolo di Michael Jackson del 1973, dall'album Music & Me
 Music & Me  – album di Nate Dogg del 2001
 Music and Me  – album di Sarah Geronimo del 2009